Епархия Эль-Пасо () — епархия Римско-Католической церкви в городе Эль-Пасо, штат Техас, США. Епархия Эль-Пасо входит в митрополию Сан-Антонио. Кафедральным собором епархии Эль-Пасо является собор святого Патрика.

История 
3 марта 1914 года Святой Престол учредил епархию Эль-Пасо, выделив её из епархий Далласа, Тусона и архиепархии Сан-Антонио.

16 октября 1961 года и 17 августа 1982 года епархия Эль-Пасо передала часть своей территории новым епархиям Сан-Анджело и Лас-Крусеса.

Ординарии епархии 
 епископ John J. Brown (22.01.1915 — 1915)
 епископ Anthony Joseph Schuler (17.06.1915 — 29.11.1942)
 епископ Sidney Matthew Metzger (29.11.1942 — 17.03.1978)
 епископ Patrick Fernández Flores (4.04.1978 — 23.08.1979), назначен архиепископом Сан-Антонио
 епископ Raymundo Joseph Peña (29.04.1980 — 23.05.1994), назначен епископом Браунсвилла
 епископ Armando Xavier Ochoa (1.04.1996 — 1.12.2011), назначен епископом Фресно
 епископ Mark Joseph Seitz (6.05.2013 — по настоящее время)

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Католицизм в Техасе